Cichlinae – klad w randze podrodziny ryb z rodziny pielęgnicowatych (Cichlidae) obejmujący około 480 współcześnie żyjących, silnie zróżnicowanych pod względem morfologii gatunków, występujących w regionie neotropikalnym.

Występowanie 
Gatunki zaliczane do Cichlinae występują w prawie wszystkich rzekach Ameryki Południowej i Środkowej. Zasięg niektórych gatunków rozciąga się na północ, aż po Teksas, oraz na wschód – obejmując Kubę i Haiti.

W zapisie kopalnym Cichlinae znane są już z trzeciorzędowej Argentyny.

Taksonomia 
Za cechę diagnostyczną przyjęto morfologię lemiesza i kości klinowej.

Cichlinae jest uznawana za takson monofiletyczny złożony z 2 kladów. Jest taksonem siostrzanym dla Pseudocrenilabrinae, obejmującej gatunki afrykańskie. Typem nomenklatorycznym jest Cichla.

Klasyfikacja 
Grupowane są w około 60 rodzajach dzielonych na 7 plemion (nie uwzględniając taksonów wymarłych):

Przypisy